7220 — седьмой студийный альбом американского рэпера Lil Durk. Он был выпущен 11 марта 2022 года на лейблах Only the Family, Alamo и Geffen.

История 
12 января 2022 года до анонса альбома Lil Durk объявил об одноимённом туре. 31 января он рассказал о том, что 7220 полностью готов. 6 февраля был показан сопутствующий альбому мерчандайзинг. Через день Lil Durk анонсировал, что дата релиза 7220 совпадает с одиннадцатым студийным альбомом Канье Уэста Donda 2, 22 февраля. Ни одна из пластинок не вышла в тот день, однако Lil Durk выпустил сингл «Ahh Ha», являющийся дисс-треком на американского рэпера YoungBoy Never Broke Again. 18 марта 2022 года была выпущена песня «Computer Murderers», являющаяся единственным треком с переиздания 7220.

Название 
Название альбома отсылает к одноимённой книге матери Lil Durk, где рассказывается о том, как укрепить семейные отношения и преодолеть жизненные препятствия. 7220 также является адресом дома его бабушки.

Список композиций

Чарты

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Альбомы 2022 года
Альбомы Lil Durk
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200